Panji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Panji (distriktshuvudort), Jawa Timur, 
 Kecamatan Panji, distrikt, Jawa Timur,

Kina 

 Panji, härad, Anhui, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar